Léauté är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 André Léauté (1882–1966), fransk fysiker
 J.-F. Léauté (verksam omkring 1790–1830), fransk-svensk miniatyrmålare
 Henry Léauté (1847–1916), fransk ingenjör

Franska efternamn